Гауліга Остмарк 1938/39 () — 28-й сезон австрійського чемпіонату і перший під новою назвою Гауліга Остмарк, через аншлюс Австрійської республіки нацистською Німеччиною 11—13 березня 1938 року. Чемпіоном всьоме стала Адміра.

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони 
Петер Пляцер – Антон Шалль, Отто Марішка, Йозеф Вебер, Йоганн Урбанек, Фріц Клакль, Франц Ганрайтер, Шпілауер, Гіссер, Йозеф Міршицка, Леопольд Фогль, Вільгельм Ганеманн, Карл Штойбер, Франц Шиллінг, Карл Дурспект. Тренер: Йоганн Сколаут.

Бомбардири 
 Франц Біндер («Рапід») — 27
 Йоганн Зафарік («Аустрія») — 24
  («Вінер Шпорт-Клуб») — 23
 Вільгельм Ганеманн («Адміра») — 18
 Ернст Райтермаєр («Ваккер») — 14
 Франц Шиллінг («Адміра») — 13
 Йозеф Адельбрехт («Аустро Фіат») — 13
 Йозеф Штро («Аустрія») — 12
  («Рапід») — 11

Посилання 
 Гауліга Остмарк 1938/39 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1938/39 на rsssf 
 Гауліга Остмарк 1938/39 на claudionicoletti 

1939
Австрія
Австрія